Rozītis est un patronyme letton pouvant désigner:

Patronyme
 (1913-1942), joueur letton de football et hockey sur glace
 (né en 1982), bobbeur letton

Voir aussi
(11469) Rozitis, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme letton